Het tennistoernooi Roland Garros werd in 2018 bij de mannen voor de 117e keer gehouden. Zij speelden in het dubbelspel van dinsdag 29 mei tot en met zaterdag 9 juni.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

Roland Garros
ITF-toernooi in 2018